Nel 2008 la Nazionale di rugby a 15 dell'Irlanda si recò in tour in Australasia, ove furono previsti due test match, a Wellington contro la  e a Melbourne contro l'.

Capitano del tour fu Brian O’Driscoll mentre il commissario tecnico — essendo il neo nominato Declan Kidney ancora indisponibile per via dei suoi obblighi contrattuali con  — fu Michael Bradley, all'epoca allenatore del .

A Wellington, in un incontro caratterizzato da freddo e neve, l' riuscì a tenere bene il campo nella prima metà di gioco, chiudendo il parziale in parità sull'8-8; subito dopo la ripresa del gioco O’Gara portò gli irlandesi addirittura avanti per 11-8 e alimentando le speranze di poter portare a casa la prima vittoria di sempre contro gli All Blacks.
Tuttavia, con il passare del tempo, l' accusò un calo fisico e la  ebbe la meglio: al 64', con gli All Blacks avanti 14-11 per via di due calci piazzati di Dan Carter che avevano ribaltato il punteggio, Nonu realizzò la meta del 19-11 (poi trasformata da Carter) che sostanzialmente chiuse l'incontro, terminato 21-11 per i padroni di casa.

Anche a Melbourne contro l' gli irlandesi riuscirono a disputare un incontro di fatica e sostanza, che li vedeva condurre 7-5 nei primi 20 minuti prima che una meta di Horwill ribaltasse il punteggio e Giteau fissasse l'intervallo sul 15-7.
Nella ripresa, tuttavia, gli ultimi punti dell'Australia furono al 4' con Giteau che portò i suoi a 18, per poi subire il ritorno dell'Irlanda che andò a meta con O’Driscoll a meno di venti minuti dalla fine, anche se poi il punteggio, nonostante i tentativi di entrambe le squadre, non cambiò più fino alla fine e si fissò sul 18-12 per i Wallabies.

Risultati

Note